Het Zomerterras is een muziek- en cultuurfestival in Vlaardingen. Het speelt zich gedurende drie of vier weekeinden in de zomer af in 't Hof/Oranjepark.

Het evenement biedt een programma met muziek, theater en cultuur. Het Zomerterras bestaat sinds 2000 en begon als initiatief van enkele Vlaardingers. Ondertussen trekt het jaarlijks duizenden mensen en wordt er een programma geboden dat varieert van internationaal bekend locatietheater, muziek in al haar verschijningsvormen, kinderactiviteiten, koffieconcerten, adventurespelen en literatuur. 

Het festival kreeg bij de Vlaardingse stadspeiling van 2003 de hoogste waardering en werd genomineerd als een van de drie leukste stadsfestivals van Nederland.

Culturele partners zijn De Kroepoekfabriek, de Stadsgehoorzaal, UN1EK onderwijs en opvang, stichting Metamorphose en stichting Mareado. De gemeente Vlaardingen heeft het Zomerterras een structurele subsidie toegekend.

Sinds 2019 wordt in de maanden december en januari op dezelfde locatie een wintereditie georganiseerd, Winterterras. Tijdens dit evenement is er een overdekte ijsbaan van 600 vierkante meter, een "Skateway"(buitenbaan) van 50m en een café met een podium waarop diverse artiesten optreden.

Externe link 
 Officiële website
 Officiële website Winterterras

Festival in Nederland
Cultuur in Vlaardingen
Evenement in Zuid-Holland